Ерагон може означати:
 Ерагон (книга)
 Ерагон (фільм) 
 Ерагон (відеогра)
 Ерагон (персонаж)